La formula molecolare C10H10O2 può indicare:
 Safrolo
 Isosafrolo

Formule molecolari